Чемпионат Испании по футболу среди женщин 2016/2017 — 29-й по счёту сезон высшего женского дивизиона системы футбольных лиг Испании. Чемпионат проводился под новым спонсорским названием Лига Iberdrola.

Сезон начался 3 сентября 2016 года и завершился 21 мая 2017 года.

Чемпионский титул защищает каталонская «Барселона».

Чемпионками стали футболистки из клуба «Атлетико Мадрид», завоевавшие титул во второй раз в своей истории.

По итогам сезона во второй дивизион выбыли команды Ояртсун и Такуэнсе.

Клубы-участники

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном 
{|
|- style="vertical-align: top;"
|
 По итогам прошлого сезона в Сегунду выбыли следующие клубы:

</td>

 По итогам прошлого сезона Сегунды в Примеру вышли следующие клубы:

|}

Стадионы

Турнирная таблица

Результаты матчей

Статистика сезона

Бомбардиры 
 Первый гол в сезоне: Эунате («Атлетик Бильбао») в ворота «Альбасете» (3 сентября 2016)
 Последний гол в сезоне: Берналь («Уэльва») в ворота «Такуэнсе» (21 мая 2017)

Лучшие вратари

Хет-трики

Награды

Команда года по версии LFP 
15 июня 2017 года была объявлена команда этого сезона.
 Вратарь: Кристиане Эндлер («Валенсия»)
 Защитники: Кенти Роблес («Атлетико Мадрид»), Марта Торрехон («Барселона»), Андреа Перейра («Атлетико Мадрид»), Мария Пилар Леон («Атлетико Мадрид»)
 Полузащитники: Майтре Орос («Атлетик Бильбао»), Аманда Сампедро («Атлетико Мадрид»), Клаудиа Сорноса («Валенсия»)
 Нападающие: Наякари Гарсия («Реал Сосьедад»), Кристина Мартин-Прието («Уэльва»), Шарлин Корраль («Леванте»)

Примечания 

Женский футбол в Испании